Too Big to Fail (deutsch: „zu groß zum Scheitern“): steht für:
 Unternehmen oder kritische Infrastrukturen mit extrem hoher Systemrelevanz
 Too Big to Fail: The Inside Story of How Wall Street and Washington Fought to Save the Financial System – and Themselves, der Originaltitel von Andrew Ross Sorkins Sachbuch Die Unfehlbaren: Wie Banker und Politiker nach der Lehman-Pleite darum kämpften, das Finanzsystem zu retten – und sich selbst (2009)
 Too Big to Fail – Die große Krise (Too Big to Fail), US-amerikanisches Filmdrama von Curtis Hanson (2011)